Mark Edmondson e Kim Warwick hanno battuto in finale Peter McNamara e Paul McNamee 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Paul McNamee (finale)
 Brian Gottfried /  Sandy Mayer (quarti di finale)
 Victor Amaya /  Henry Pfister (secondo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)

 Ivan Lendl /  Bill Scanlon (primo turno)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (Campioni)
 Peter Fleming /  Peter Rennert (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1980